Putumayo és un departament de Colòmbia.

Municipis 
 Colón
 Mocoa
 Orito
 Puerto Asís
 Puerto Caicedo
 Puerto Guzmán
 Puerto Leguízamo
 San Francisco
 Santiago
 Sibundoy
 Valle del Guamez
 Villa Garzón

Enllaços externs 

 Mi Putumayo Portal informatiu 

Putumayo